L'élection générale terre-neuvienne de 2011 a eu lieu le , pour l'élection des 48 députés de la Chambre d'assemblée de la province canadienne de Terre-Neuve-et-Labrador.

Le Parti progressiste-conservateur, dont le chef est Kathy Dunderdale a été reporté au pouvoir. Avec 37 des 48 sièges, le parti PC forme un gouvernement majoritaire pour la troisième fois d'affilée.

Chronologie 
 Ron Barron démissionne comme chef du .
  :  démissionne comme chef du Parti Libéral. 
  : Le Parti libéral choisit Yvonne Jones comme chef par intérim du parti.
  :  remplace Yvonne Jones comme chef du Parti libéral sur une base intérimaire.
  : Le premier ministre et député de  Danny Williams annonce sa démission, effective le . La vice-première ministre Kathy Dunderdale sera première ministre par intérim.
  : Kathy Dunderdale est assermentée comme  ministre à la suite de démission de Danny Williams. Elle devient la première femme à occuper ce poste.
  : Kathy Dunderdale est assermentée comme chef du Parti progressiste-conservateur.
  : Yvonne Jones est assermentée comme chef du Parti libéral.
  : Yvonne Jones démissionne comme chef du Parti libéral pour des raisons de santé.
  :  est choisi comme chef du Parti libéral.

Résultats

Sondages d'opinion

Source

Notes et références 

 Radio-Canada, Élections Terre-Neuve et Labrador. Résultats.

2011
Terre-Neuve-et-Labrador
Politique en octobre 2011